Ferslev (Aalborg), plaats in de Deense gemeente Aalborg
Ferslev (Frederikssund), plaats in de Deense gemeente Frederikssund
Ferslev (parochie, Aalborg)
Ferslev (parochie, Frederikssund)